World2Fly es una aerolínea comercial española fundada en 2021.

Introducción 
World2Fly es una aerolínea de pasajeros de España que se estableció durante 2021, con base en Palma de Mallorca, la aerolínea se concentra en vuelos a destinos de larga distancia en el Caribe y es propiedad del Grupo de hoteles Iberostar, una compañía cuyas participaciones anteriores incluían otra aerolínea, Iberworld creada en 11 de abril de 1998 también por el grupo iberostar . Sus destinos incluyen Punta Cana, Cancún y La Habana.

World2Fly opera desde el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en Madrid, España y el Aeropuerto de Lisboa en Lisboa, Portugal.

Destinos

Flota

Flota actual 
A febrero de 2023, la flota de World2fly consiste en las siguientes aeronaves:

Flota histórica 
World2Fly contó con las siguientes aeronaves:

Referencias 

Aerolíneas de España